Plainview ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Plainview (Alabama)
 Plainview (Arkansas)
 Plainview (Colorado)
 Plainview (Georgia)
 Plainview (Illinois)
 Plainview (Iowa)
 Plainview (Kalifornien)
 Plainview (Louisiana)
 Plainview (Minnesota)
 Plainview (Mississippi)
 Plainview (Missouri)
 Plainview (Nebraska)
 Plainview (New York)
 Plainview (Ohio)
 Plainview (Oklahoma)
 Plainview (Pennsylvania)
 Plainview (South Dakota)
 Plainview (Tennessee)
 Plainview (Texas)

Sonstiges:
 Plainview (Band)
 USS Plainview, US-Tragflügelkampfschiff